Poplat (Stolac, BiH), naseljeno mjesto u općini Stolac, BiH
 Poplat (Berkovići, BiH), naseljeno mjesto u općini Berkovići, BiH
 Poplat (Korčula), mjesto te istoimena uvala i plaža na zapadnoj obali Korčule